Fireball může být:

 Fireball (album) – album skupiny Deep Purple
 Fireball (píseň, Deep Purple) – píseň skupiny Deep Purple
 Fireball (píseň, Dev) – píseň zpěvačky Dev
 Fireball (píseň, Pitbull) – píseň hudebníka Pitbulla